Arsen'ev – città della Russia
 Vladimir Klavdievič Arsen'ev – esploratore, naturalista, cartografo e scrittore russo